Handball-Europameisterschaft 2002 steht für:
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2002
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2002